Griesweiher und Grießweiher sind Stillgewässernamen:

 Griesweiher (Hassel), Weiher im Lauf des Stockweiherbachs auf der Gemarkung des Stadtteils Hassel, St. Ingbert, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Griesweiher Niederschönenfeld, Baggersee in der Gemeinde Niederschönenfeld im schwäbischen Landkreis Donau-Ries in Bayern
 Griesweiher (Niederalteich), Baggersee im Innern der linken Altarmschlinge Alte Donau der Donau bei Niederalteich, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Griesweiher (Thumsenreuth), Weiherkette an einem rechten Zufluss des Heinbachs (zur Fichtelnaab) überwiegend auf der Gemarkung von Thumsenreuth, Gemeinde Krummennaab, Landkreis Tirschenreuth, Bayern 

 Grießweiher (Neuler), Weiher im Lauf des Reutegrabens (zum hier noch Frankenbach genannten Sizenbach) bei Neuler, Ostalbkreis, Baden-Württemberg